Martin Vyrůbalík (* 29. ledna 1981 Hodonín) je český hokejista hrající na pozici obránce a manažer. V současnosti působí jako obránce týmu HC Olomouc, kde zároveň dělá i kapitána a jako sportovní manažer týmu SHKM Hodonín.

Hráčská kariéra

Manažerská kariéra

Reference 

Čeští hokejoví obránci
Narození v roce 1981
Narození 29. ledna
Narození v Hodoníně
Žijící lidé
Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Muži